Poldi ima više značenja:
 Poldi, Parma
 Poldi, Vicenza